Övernäs (Zweden), kerkdorp in de Zweedse gemeente Uppsala
 dorpje dat opgegaan is in de stad Mariehamn, de hoofdstad van Åland.